Marquard I, comte a Viehbachgau esmentat el 916
 Marquart II († després de 951), fill de l'anterior, testimoniat com un noble d'Eppenstein el 927, comte a Viehbachgau el 940 
 Marquard III, fill, comte d'Eppenstein (Isar, Vils, Viehbachgau)
 Marquard IV, net, duc o almenys governant de Caríntia